CEV Champions League 2014-2015 utspelade sig mellan 11 november 2014 och 5 april 2015.  Det var den 55:e upplagan av Champions League för damer (dock tidigare under namnet europacupen). I turneringen deltog 20 lag från CEVs medlemsförbund. Eczacıbaşı SK vann tävlingen för första gången.

Format

Kvalificering 
Baserat på respektive förbunds ranking hade de rätt att delta med följande antal lag:  
Position 1-2 (, ): 3 lag;
Position 3-7 (, , , , ): 2 lag;
Position 8-16 (, , , , , ): 1 lag.
Ursprungligen var det tänkt att delas ut två wild card, men då lagen från Tyskland, Österrike och Belgien drog sig ur minskades antalet wild card till ett (som tilldelades Finland) och antalet lag i turneringen till 20 (från 24). .

Regelverk 
Lagen spelade först ett gruppspel med där alla mötte alla både hemma och borta. Därefter gällde:
 Ettan och tvåan i varje grupp samt den bäst trean gick vidare. Den andra, tredje, fjärde och femte bästa tredjeplacerade i varje grupp kvalificerade sig för  CEV Cup.
 En värd för finalspelet, som utsågs bland lagen som gått vidare, var direktkvalificerad för semifinal.
 De övriga tre platserna i semifinaler togs fram genom cupspel (tolftedelsfinal följt av sjättedelsfinal).
 Alla cupmöten spelades med både hemma- och bortamatch. Matchpoäng delades ut enligt vanlig volleybollformat och om bägge lagen fick lika många poäng avgjordes mötet genom ett golden set..

Deltagande lag

Turneringen

Gruppspel 
Gruppspelet lottades i Wien den 27 juni 2014.

Grupp A

Resultat

Sluttabell

Grupp B

Resultat

Sluttabell

Grupp C

Resultat

Sluttabell

Grupp D

Resultat

Sluttabell

Grupp E

Resultat

Sluttabell

Tolftedelsfinal

Match 1

Match 2

Kvalificerade lag 
 Futura Volley Busto Arsizio
 ZHVK Dinamo Moskva
 Voléro Zürich
 Eczacıbaşı SK
 Fenerbahçe SK
 Vakıfbank SK

Sjättedelsfinal

Match 1

Match 2

Kvalificerade lag 
 Futura Volley Busto Arsizio
 Eczacıbaşı SK
 Vakıfbank SK

Finalspel

Semifinaler

Match om tredjepris

Final

Individuella utmärkelser

Referenser

Externa länkar 
Webbplats 

Sportåret 2014
Sportåret 2015
2014-2015
Volleybollsäsongen 2014/2015